Eregalerij (Rijksmuseum), eregalerij in het Rijksmuseum Amsterdam
 De Eregalerij, Eregalerij van het populaire lied in Vlaanderen